Сезон 2021/2022 стал для Интера 106-м в Чемпионате Италии. В начале сезона на место главного тренера вместо Антонио Конте был назначен Симоне Индзаги. Из-за финансового кризиса было распродано много игроков, которые играли в стартовом составе при Конте: Ашраф Хакими, Ромелу Лукаку, Эшли Янг и т.д. Несмотря на это, команда до последнего тура сражалась за чемпионский титул со своим соперником Миланом, однако уступила им титул. Из внутренних трофеев удалось взять Суперкубок и Кубок Италии обыграв дважды в финале туринский Ювентус со счетом 2:1  и 4:2.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

№ 4 навечно закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

32.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

207.500.000

Зима 

0

Общие убытки:32.500.000

Общая прибыль:207.500.000

Разница:175.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки